Construction Set steht für:

 Pinball Construction Set, Computerspiel von Bill Budge (ab 1983)
 Bridge Construction Set, Spiel aus der Bridge-Builder-Reihe (ab 2002), siehe Bridge Builder #Pontifex II/Bridge Construction Set

Programme:
 Adventure Construction Set, grafischer Editor für Adventurespiele
 Resource Construction Set, Programm zur Veränderung von Grafiken
 Global Village Construction Set, siehe Open Source Ecology
 The Elder Scrolls Construction Set, zur Erweiterung von Spielinhalten, siehe The Elder Scrolls #Construction Sets